Verbes forts (allemand)
 Verbes forts (norvégien)